Li Tong (Ciyuan), general de la Dinastia Han
 Li Tong (Wenda) (168–209), general servint la senyor de la guerra Cao Cao durant la tardana Dinastia Han
 Li Tong (Dinastia Tang), príncep de la Dinastia Tang, 18è fill de l'Emperador Daizong de Tang
 Li Tong (Dinastia Jin), oficial de la Dinastia Jin (1115–1234)